W Polsce
 Lipnica Dolna – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana 
 Lipnica Dolna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Brzyska
 Lipnica Dolna – dawna gromada